Das Ion-Oblemenco-Stadion steht für:

 Ion-Oblemenco-Stadion (1967), das alte Fußballstadion von Craiova
 Ion-Oblemenco-Stadion (2017), das neue Fußballstadion von Craiova